Via kan syfta på:

 Via (tvättmedel) – ett av Europas vanligaste tvättmedel
 Air Via – tidigare bulgariskt flygbolag
 VIA Technologies – ett taiwanesiskt elektronikföretag
 Via (djur) – ett släke i familjen nattflyn

Geografi

Sverige
 Via, Hudiksvalls kommun
 Via, Kristinehamns kommun
 Via, Kumla kommun
 Via, Lekebergs kommun
 Via, Nynäshamns kommun
 Via, Örebro kommun